Spenser steht für:

 Spenser (Fernsehserie), eine US-amerikanische Detektivserie aus dem Jahr 1985 (Originaltitel Spenser – For Hire) mit Robert Urich und Avery Brooks
 mehrere Filme mit Joe Mantegna aus den Jahren ab 1999
 Spenser Confidential, eine Neuverfilmung aus dem Jahre 2020

Fünf auf der Fernsehserie basierende Fernsehfilme:
 Combat Zone (Film) (Spenser: Ceremony) aus dem Jahr 1993
 Spenser: Tod eines Sensationsreporters (Spenser: Pale Kings and Princes) aus dem Jahr 1994
 Spenser: Das Attentat (Spenser: The Judas Goat) aus dem Jahr 1994
 Spenser: In Lebensgefahr (Spenser: A Savage Place) aus dem Jahr 1995
 Privatdetektiv Spenser: Verdächtiges Schweigen (Spenser: Small Vices) aus dem Jahr 1999

Spenser ist der Familienname folgender Personen:

 David Spenser (1934–2013), britischer Schauspieler
 Edmund Spenser (etwa 1552–1599), britischer Dichter
 Jeremy Spenser (* 1937), britischer Schauspieler

Siehe auch: Spencer